Xiu Xiu – amerykańska grupa muzyczna
 Xiu Xiu – chiński film dramatyczny z 1998 roku, w reżyserii Joan Chen
 Xiu Xiu (ur. 1987) – chiński pięcioboistka
 Xiu Xiu – pseudonim tajwańskiej piosenkarki Valen Hsu (ur. 1974)